Vegeu també: Anna (desambiguació) i ANA
 Nom castellà d'Anna
 Ana, nom alternatiu de la ciutat d'Anah a l'Iraq
 Ānā, antiga moneda índia; vegeu Anna (moneda)